Де Гузман:

 Де Гузман, Джонатан (род. 1987) — нидерландский футболист.
 Де Гузман, Джулиан (род. 1981) — канадский футболист.